Kiril Petkow (, selten transkribiert als Kyril Petkov) ist der Name folgender Personen:

* Kiril Petkow (Ingenieur) (1898–1964), bulgarischer Flugzeugkonstrukteur 
 Kiril Petkow (Ringer) (1933–2019), bulgarischer Ringer
 Kiril Petkow (Skispringer) (* 1961), bulgarischer Skispringer
 Kiril Petkow (Politiker) (* 1980), bulgarischer Unternehmer und Politiker